Кампо ла Онсе има више значења:

 Кампо ла Онсе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ла Онсе (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику